De veertiende Aziatische Spelen werden gehouden van 29 september 2002 tot 14 oktober 2002, in Busan, Zuid-Korea. 44 landen namen deel, het was de eerste keer dat alle landen van het Aziatisch Olympisch Comité deelnamen. Noord-Korea en Afghanistan, waar de Taliban van de macht verdreven was, namen voor het eerst sinds lang opnieuw deel.

De officiële opening in het Busad Asiad Stadium werd verricht door Kim Dae-jung.

Bodybuilding stond voor de eerste keer op het programma van de Spelen.

Medaillespiegel 

Aziatische Spelen
Sportevenement in Zuid-Korea
Sport in Busan
Multisportevenement in 2002